Melchior Sattler ist der Name folgender Personen:
*